est le titre de :

Musique 
 It's a Wonderful World, une chanson interprétée par Elvis Presley sortie en 1964.

Cinéma 
 It's a Wonderful World, titre original du film Le monde est merveilleux de W. S. Van Dyke sorti en 1939 ;
 It's a Wonderful World, un film de Val Guest sorti en 1956.

Jeu de société 

 It's a Wonderful World, un jeu de société de Frédéric Guérard sorti en 2019.

Jeu vidéo 
 It's a Wonderful World, un jeu vidéo de Tetsuya Nomura sorti en 2007 au Japon.

Voir aussi